Mark Radford ist der Name folgender Personen:

* Mark Radford (Basketballspieler) (* 1959), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Mark Radford (Fußballspieler) (* 1968), englischer Fußballspieler